

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 61, w tym 37 podstawowych

Miejscowości poza granicami Polski

Inne 
 Nowy Dwór – gmina wiejska w Polsce
 Nowy Dwór – dawna gromada, jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972
 Nowy Dwór – dzielnica Gorzowa Wielkopolskiego
 Nowy Dwór – zniesiona osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz

Zobacz też 
 Dwór
 Nowy Dwór Bratiański, Nowy Dwór Elbląski, Nowy Dwór Gdański, Nowy Dwór Królewski, Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Prudnicki, Nowy Dwór Wejherowski, Nowy Dwór-Parcela
 Zamek Nowy Dwór

Linki zewnętrzne